Generalstabsakademie bezeichnet

 allgemein eine Generalstabsschule

speziell:
 Generalstabsakademie Hannover, 1822 in Hannover gegründete königliche Generalstabs-Lehranstalt